The Massacre – album degli Exploited del 1990
 The Massacre – album di 50 Cent del 2005
 The Massacre – cortometraggio di David Wark Griffith del 1912
 The Massacre – gruppo hardcore olandese

Pagine correlate
Massacre